Missouri - um estados dos EUA
Missouri - um rio dos EUA
Ou ainda:
Missouri City

Desambiguação